David Wilkie ist der Name folgender Personen

* David Wilkie (Maler) (1785–1841), schottischer Maler
 David Wilkie (Mediziner) (1882–1938), schottischer Chirurg
 David Wilkie (Schwimmer) (* 1954), schottischer Schwimmer
 David Wilkie (Eishockeyspieler) (* 1974), US-amerikanischer Eishockeyspieler